Речной протей () — вид хвостатых земноводных из семейства протеев.

Распространение 
Эндемик США, обитает в бассейне рек Тар-Памлико и Ньюс, протекающих в Северной Каролине.

Описание 
Общая длина колеблется от 16,5 до 28 см. Наблюдается половой диморфизм: самка крупнее самца. Голова вытянутая, морда сжатая сверху и усеченная. Жабры плотные, тёмно-красного цвета. Туловище коренастое, на задних конечностях по четыре пальца. Хвост сжат с боков и ребристый. Окраска спины ржаво-коричневая с многими крупными голубовато-чёрными пятнами. Брюхо от тёмно-коричневого до серого цвета, с таким же пятнами, как и на спине. Кожа выделяет ядовитый секрет, который защищает от хищников.

Образ жизни 
Предпочитает мелкие водоёмы с относительно быстрым течением. Встречается на высотах до 116 м над уровнем моря. Активен в ночное время суток, в течение дня прячется в углублениях под камнями или в норах. Питается в основном насекомыми, улитками, червями и членистоногими, взрослые особи нападают также и на мелких рыб, саламандр и змей.

Размножение 
Период размножения длится с декабря до марта. Откладывание яиц происходит в апреле—мае. Самка откладывает около 35 яиц диаметром 8-9 мм.

Примечания

Литература 
 Grzimek, Bernhard Het leven de dieren deel V:Vissen (II) en amfibieën, Kindler Verlag AG, 1971, Pagina 390 ISBN 90 274 8625 5.
 Petranka, James W. (1998) Salamanders of the United States and Canada, Washington and London: Smithsonian Institution Press.

Протеи
Земноводные Северной Америки
Животные, описанные в 1924 году
Эндемики США